La Copa de Campeones AFA es un torneo organizado por la Asociación del Fútbol Argentino, del que participan todos los clubes argentinos que han conseguido al menos un título oficial, ya sea en el profesionalismo como en el amateurismo, y la nomina de equipos es completada con los cinco mejores clasificados en el torneo de Primera División de la temporada inmediatamente anterior. El ganador obtiene una plaza para disputar la Copa Sudamericana y el Torneo de Campeones.

Formato y participantes 
En este certamen se utiliza el formato de eliminación directa a doble partido en todas sus rondas, con excepción de la final que se disputará a encuentro único en estadio neutral.

Los elencos que disputan este torneo son los 26 equipos que han conseguido títulos a lo largo de la historia del fútbol argentino, ya sea en la etapa profesional como en la amateur, más Talleres de Córdoba que cuenta con un título internacional, y cinco equipos clasificados desde la Superliga.

Participantes 2019/2020 

 Defensa y Justicia ya está clasificado pero todavía no está definido si ocupará la primera o segunda plaza que otorga la Superliga 2018/19.

Edición 2019/2020

Primera Ronda

Octavos de Final

Cuartos de Final

Semifinales

Final

Cuadro de Desarrollo